Ansermanuevo kan syfta på:

Colombia 

 Ansermanuevo (kommun), Valle del Cauca, 
 Ansermanuevo (ort), Valle del Cauca,